Григорий Иванович Соломатин (1886 — ?) — полный Георгиевский кавалер, обладатель 5 Георгиевских крестов и 4 Георгиевских медалей.

Биография 
Из крестьян. В 1907 призван на действительную военную службу и зачислен в Литовский лейб-гвардии полк. 1 ноября 1910 уволен в запас. В 1912 зачислен на сверхсрочную службу. В 1914 служил в лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка, участник Первой мировой войны. 21 октября 1914 «при наступлении роты от д. Белины-Капитульныя вслед отступавшему противнику, будучи начальником разведывательной партии с большой личной опасностью руководил вверенными ему людьми и вернувшись назад, дал крайне ценные сведения», за что награждён Георгиевским крестом 4-й степени. За отличие в бою 28 мая 1915, «когда от брошенной противником зажигательной бомбы загорелся лес около нашего проволочного заграждения и явная опасность грозила окопу ручных гранат, вызвавшись охотником, под действительным ружейным, пулемётным огнем и огнем миномёта, будучи обстрелян ружейными гранатами, самоотверженно руководил тушением пожара, причём лично тушил его, чем спас 1-й взвод роты от взрыва», был награждён Георгиевским крестом 1-й степени. В 1916 был ранен и поступил на лечение в один из лазаретов Пензы. Судьба после окончания Первой мировой войны неизвестна.

Звания 
 Рядовой (1907)
 Ефрейтор (24 августа 1910)
 Подпрапорщик

Награды 
За отличия в разных сражениях награжден Георгиевскими крестами 4-й (дважды), 3-й, 2-й и 1-й степеней и Георгиевскими медалями 3-й, 2-й и 1-й (дважды) степеней. Также награждён медалями «В память 100-летия Отечественной войны» и «В память 300-летия Дома Романовых».

См . также 
 Вашатко, Карл Иванович
 Жидик, Алексей Васильевич
 Кочетков, Василий Николаевич
 Митаки, Дмитрий Иванович
 Пуарэ, Альфонс Флавиен
 Грубый, Тимофей Емельянович
 Литвиненко, Николай Евгеньевич

Литература

Примечания

Ссылки 
 Открыта мемориальная доска, посвящённая Георгиевскому кавалеру Г. И. Соломатину
 Уникальные Георгиевские кавалеры: 5 (Пять) и более (!) георгиевских крестов
 Знак отличия Военного ордена — солдатский Георгиевский крест

Участники Первой мировой войны (Россия)